Reichelsheim névvel a következő települések léteznek:
Reichelsheim (Odenwald) – település Hessenben, az Odenwaldkreisban
Reichelsheim (Wetterau) – település Hessenben, a Wetteraukreisban